Niemcy:
 Wittenberga (niem. Lutherstadt Wittenberg''') – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, siedziba powiatu Wittenberga
 Wittenberg (niem.. Wittenberg) – powiat w kraju związkowym Saksonia-Anhalt
 Wittenberg (niem. Landkreis Wittenberg) – były powiat w latach 1815-1952
 Wittenberg (niem. Kreis Wittenberg) – były powiat w latach 1952-1990

Zobacz też:
 Saksonia-Wittenberga (niem. Sachsen-Wittenberg'')
 Wittenberg